Tombrock ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Tombrock (1887–1938), Ordensgründerin
 Hans Tombrock (1895–1966), deutscher Maler

Siehe auch:
 tom Brok